Серена Вилијамс је трећи пут освојила турнир. У финалу је победила Јелену Јанковић са 6:4, 7:5.

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Ана Ивановић (друго коло)
  Јелена Јанковић (финале)
  Светлана Кузњецова ''(треће коло)
  Серена Вилијамс (победница)
  Јелена Дементјева (полуфинале)
  Динара Сафина (полуфинале)
  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Вера Звонарјова (друго коло)
  Агњешка Радвањска (четврто коло)
  Ана Чакветадзе (прво коло)
  Данијела Хантухова (прво коло)
  Марион Бартоли (четврто коло)
  Агнеш Савај (друго коло)
  Викторија Азаренка (треће коло)
  Пати Шнидер (четвртфинале)
  Флавија Пенета (четвртфинале)
  Ализе Корне  (треће коло)
  Доминика Цибулкова (треће коло)
  Нађа Петрова (треће коло)
  Никол Вајдишова (друго коло)
  Каролина Возњацки (четврто коло)
  Марија Кириленко (прво коло)
  Линдси Давенпорт (треће коло)
  Шахар Пер (прво коло)
  Франческа Скјавоне (друго коло)
  Анабел Медина Гаригес (друго коло)
  Аљона Бондаренко (треће коло)
  Катарина Среботник (четврто коло)
  Сибил Бамер (четвртфинале)
  Ај Сугијама (треће коло)
  Виржини Разано (прво коло)
  Амели Моресмо (четврто коло)
}}

 Жреб 

 Завршница 

 Група 4 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= А. Радвањска
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ј. Шведова
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т. Танасугарн
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= М. Дуке Марињо
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ј. Р. Оларуu
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е. Галовиц
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Џ. Крејбас
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Д. Цибулкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09= А. Бондаренко
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Џ. Џексон
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= З. Лизики
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Х. Шромова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Р. де лос Риос
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С. Стосур
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= В. Вилијамс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= А. Радвањска
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ј. Р. Оларуu
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= Д. Цибулкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05= А. Бондаренко
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= З. Лизики
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Р. де лос Риос
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= В. Вилијамс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01=

 Група 6 

 Група 7 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ц. Пиронкова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ђ. Џенг
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ш. Пери
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ц. Јан
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Арвидсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= К. Вандевеј
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ј. Јанковић
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=14
| RD2-team01= В. Азаренка
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= И. Бенешова
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М. Е. Камерин
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= К. Возњацки
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=26
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ђ. Џенг
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Арвидсон
| RD2-score07-1=3 
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ј. Јанковић
| RD2-score08-1=6 
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3='''7
| RD3-seed01=14
| RD3-team01= В. Азаренка
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=21
| RD3-team02=

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2008.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно